Ривер Бенд има више значења:
 Ривер Бенд (Мисури)
 Ривер Бенд (Северна Каролина)